Кубок африканських націй 2000 року — 22-га континентальна футбольна першість, організована Африканською конфедерацією футболу. Змагання проходили з 22 січня по 13 лютого 2000 року в Гані і Нігерії.

Груповий етап

Група A

Група B

Група C

Група D

Плей-оф 
{| width="100%"
|- align="left"
|

Бомбардири 

2000
2000 у футболі
Січень 2000
Лютий 2000
Міжнародні футбольні змагання в Гані
Міжнародні футбольні змагання у Нігерії